Northwest River bezeichnet folgende Flüsse:

in Kanada:
 Northwest River (Clode Sound), auf Neufundland
 Northwest River (Trinity Bay), auf Neufundland

in den Vereinigten Staaten:
 Northwest River (Sebago Lake), in Maine
 Northwest River (Tull Bay), in North Carolina